Forest City Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Forest City Township du comté de Mason dans l'Illinois.
  du comté de Meeker dans le Minnesota.

Homonymie de townships